The Hitcher - La lunga strada della paura (The Hitcher) – film del 1986 diretto da Robert Harmon
The Hitcher II - Ti stavo aspettando... (The Hitcher II: I've Been Waiting) – film del 2003 diretto Louis Morneau, sequel del precedente
The Hitcher – film del 2007 diretto da Dave Meyers, remake del film del 1986
The Hitchers – gruppo musicale irlandese